Дубраве —  населённый пункт (село) в округе Брчко в БиГ
 Дубраве —  населённый пункт (село) в общине Градишка Республики Сербской в БиГ
 Дубраве —  населённый пункт (село) в общине Теслич Республики Сербской в БиГ
 Дубраве —  населённый пункт (село) в общине Гламоч Федерации Боснии и Герцеговины в БиГ
 Дубраве —  населённый пункт (село) в общине Яйце Федерации Боснии и Герцеговины в БиГ
 Дубраве —  населённый пункт (село) в общине Киселяк Федерации Боснии и Герцеговины в БиГ
 Дубраве —  населённый пункт (село) в общине града Слунь в Хорватии
 Дубраве —  населённый пункт (село) в общине Поозёрье в Хорватии